Солотла има више значења:

 Солотла (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Солотла (Паватлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику